Unter einer Wertpapierkennzahl versteht man:
die Wertpapierkennnummer
Kennzahlen zur Bewertung von Wertpapieren, zum Beispiel die Dividendenrendite oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis